Saint-Parres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Parres-lès-Vaudes, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-Parres-aux-Tertres, departementet Aube i regionen Grand Est,